Bruschke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Bruschke (1893–1961), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Hildesheim
 Werner Bruschke (1898–1995), deutscher Politiker, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt